Murla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Murla (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Murla (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar